Мотуль (), полное наименование Мотуль-де-Каррильо-Пуэрто () — небольшой город в Мексике, штат Юкатан, входит в состав одноимённого муниципалитета и является его административным центром. Численность населения, по данным переписи 2010 года, составила  человек.

Общие сведения 
Название Motul происходит от имени майянского священника Сак Мутуля, основавшего в XI веке здесь церемониальный центр. Первые упоминания о поселении в испанских источниках относятся к 1581 году, когда оно стало энкомьендой под управлением дона Франсиско де Бракамонте. В 1852 году Мотуль получает статус вилья, а 22 февраля 1872 года повышается до города. 2 октября 1933 года название изменяется на Мотуль-де-Каррильо-Пуэрто в честь губернатора Юкатана .

Фотографии

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница
 Sitio Web del Instituto Tecnológico Superior de Motul
 Sitio Web del Semanario Local de Motul

Города Юкатана